Alatyr (rivier), een rivier in Rusland.
 Alatyr (stad), een stad aan deze rivier.